Desa Guwo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Guwo (administrativ by i Indonesien, lat -7,27, long 110,71), Jawa Tengah, 
 Desa Guwo (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 110,98), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar